Schwarzer Kater steht für:
 Armer schwarzer Kater, Kinderspiel
 Der schwarze Kater, Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe
 Ein Kater schwarz wie die Nacht, Roman von Henning Mankell
 Schwarzer Kater (Dahlen), ein Ortsteil der Stadt Dahlen (Sachsen)
 Schwarzer Kater (Tauche), ein Wohnplatz in der Gemeinde Tauche, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Schwarzer Kater (Brettspiel), Kinderspiel von Steffen Mühlhäuser (2009)
 Schwarzer Kater (Getränk), die Herstellermarke eines Fruchtlikörs aus schwarzen Johannisbeeren

Siehe auch
 Schwarze Katze (Begriffsklärung)
 Black Cat (Begriffsklärung)
 Chat Noir (Begriffsklärung)